Ibrahim Abdel Hamidu Sharli (? – ?) egyiptomi labdarúgóhátvéd.

Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgóhátvédek